Варяж — топоним:

Россия 
 Варяж — деревня в Октябрьском районе Пермского края.
 Варяж (приток Гарейки) — река в Башкортостане
 Варяж (приток Теляка) — река в Башкортостане

Украина 
 Варяж — село в Сокальском районе Львовской области.